

Personas 
 Quilón de Esparta, fue éforo de Esparta en el siglo VI a. C. y uno de los Siete Sabios de Grecia.

Lugares 
 Municipio de Chilón, municipio de Chiapas.
 Chilón, cabecera municipal del anterior.

Véase también 
 Chile (desambiguación)

Wikipedia:Desambiguación